Калегари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Калегари, Санто (1662—1717) — итальянский скульптор позднего барокко.
 Калегари, Стефания (род. 1967) — итальянская фигуристка.
 Калегари, Лукас Фелипе (род. 2002) — бразильский футболист.